Jméno a příjmení Antonín Brabec nese více známých osobností:

 Antonín Brabec (kanoista) (1946–2017) – český vodní slalomář, kanoista
 Antonín Brabec (politik) (1928–1984) – český a československý generál, politik KSČ a poslanec FS za normalizace
 Antonín Brabec (ragbista) (* 1973) – český hráč a trenér ragby
 F. A. Brabec, celým jménem František Antonín Brabec (* 1954) – filmový režisér a kameraman

Související články 
 Brabec
 Brabenec